Лим Мен Гык, неофициальное русское имя — Андрей Васильевич (13 февраля 1905 года, уезд Кильчжу, провинция Северный Хамгён, Корея — 31 августа 1975 года, Фергана, Узбекская ССР) — председатель колхоза «Гигант» Задарьинского района Наманганской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился в 1905 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов в уезде Кильчжу провинции Северный Хамгён, Корея. В 1919 году вместе с родителями эмигрировал на российский Дальний Восток. В 1923 году окончил семь классов корейской вечерней школы в селе Алексеевка Ольгинского уезда. До 1924 года работал в личном подсобном хозяйстве. В 1927—1930 года служил в Красной Армии в составе 76-го Карельского стрелкового полка, располагавшегося в городе Канске. В 1929 году вступил в ВКП(б).

В 1930 году избран председателем колхоза «Большевик» Сучанского района. С 1932 года — заместитель директора базы Тралового треста в бухте Талкан, с 1935 года — заведующий огородным хозяйством рыбного кооператива на острове Путятина, с 1936 года — председатель колхоза «Красный Сучан» Будённовского района с центром в селе Владимиро-Александровское. В 1937 году депортирован на спецпоселение в Ферганскую область Узбекской ССР.

С 1937 года — управляющий делами коммунального хозяйства в Намангане. В 1941 году избран председателем колхоза «Гигант» Задарьинского района с усадьбой в посёлке Джумашуй. Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Ферганской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких урожаев хлопка-сырца» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1959 году избирался делегатом XI съезда Компартии Узбекистана, депутатом Задарьинского районного Совета народных депутатов (1952—1960), членом Пленума Тюря-Курганского райкома КПСС (1949—1953), членом бюро Задарьинского райкома КПСС (1957—1960), членом Пленума Наманганского обкома КПСС (1958—1960).

В 1962—1963 годах трудился инспектором территориального колхозо-совхозного производственного управления в селе Рахмановка Намангановского района, потом возвратился на должность председателя колхоза «Гигант», которым руководил до 1965 года.

После выхода на пенсию проживал в Фергане. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в августе 1975 года. Похоронен на городском кладбище Намангана.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (1949)
 Медаль «За трудовую доблесть»

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Лим Мен Гык

Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда колхоза «Гигант» Чиилийского района
Похороненные в Намангане